Banyutowo (Dukuhseti)
 Banyutowo (Kota Kendal)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing